Бенхамин Иљ има више значења:

 Општина Бенхамин Иљ (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Бенхамин Иљ (Бенхамин Иљ, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику